ISO 3166-2:IT — розділ стандарту ISO 3166-2 для Італії, частина ISO 3166, опублікована Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO). Визначає геокоди для позначення основних адміністративних одиниць (наприклад, провінцій, штатів) усіх країн, які мають код в стандарті ISO 3166-1.

Елементи 
Наразі для Італії коди ISO 3166-2 визначені для двох рівнів адмінподілу:

 20 регіонів (областей)
 110 провінцій

Кожен код складається з двох частин, розділених дефісом. Перша частина  — код країни в ISO 3166-1 alpha-2. Друга частина може містити:

 дві цифри: для регіону
 дві літери: для провінції

Для регіонів перша цифра вказує географічний регіон, в якому знаходиться підрозділ:

 2, 3, 4: Північна Італія
 5: Центральна Італія (крім Лаціо)
 6, 7: Південна Італія (включно з Лаціо)
 8: Острівна Італія

Для провінцій дволітерна частина є абревіатурою назви провінції, наприклад  для Перуджі. Винятком є код для колишнього Medio Campidano (), який утворено від назв двох столиць — Віллачідро і Санлурі.

Номерні знаки транспортних засобів 
Дволітерні коди провінцій використовувалися в номерних знаках транспортних засобів між 1905 і 1994 роками (за винятком провінції Рим, код якої завжди був ROMA замість RM).

1994 року було введено нову універсальну нотацію, яка повністю нівелювала попередній код провінції.  Це виявилося непопулярним заходом і дволітерний код (або "ROMA") було дозволено додати до нових, із блакитною облямівкою, номерних знаків транспортних засобів ЄС.

Поточні коди 
Назви адмінодиниць вказані в стандарті ISO 3166-2, опублікованому ISO 3166 Maintenance Agency (ISO 3166/MA).

Коди ISO 639-1 використовуються для позначення назв підрозділів наступними офіційними мовами для певних адміністративних одиниць:

 (de): німецька
 (fr): французька

Натисніть кнопку в заголовку, щоб відсортувати кожну колонку.

Регіони 

 Примітки

Провінції

Зміни 
Наступні зміни до розділу були оголошені в інформаційних бюлетенях ISO 3166/MA
з моменту першої публікації ISO 3166-2 1998 року:

Коди ISO 3166-2 сусідніх держав

Див. також 
 Адміністративний поділ Італії
  — коди регіонів FIPS Італії

Посилання 
 Платформа онлайн-перегляду ISO: IT  // iso.org
 Statoids.com: Провінції Італії 

IT
Списки:Італія
Сторінки з неперевіреними перекладами